Swan Song (пісня Лани Дель Рей)
 Swan Song (пісня Дуа Ліпи)